

Жінки 
 Бугайова Вікторія Олександрівна — старший викладач кафедри Харківської державної академії культури, заслужений працівник культури України.
 Бугайова Людмила Федорівна — матір-вихователька дитячого будинку сімейного типу «Каравела» (Кіровоградська область), кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Наталія Бугайова — українська журналістка.

Чоловіки 
 Бугайов Володимир Феодосійович ( 1933) — український театральний режисер, актор.
 Бугайов Ігор Віталійович (;  26 червня 1984, Бендери, Молдавська РСР) — молдовський та казахський футболіст.
 Бугайов Михайло Андрійович ( 8 серпня 1922) — генерал-майор Радянської армії.
 Бугайов Олександр Трохимович (1911 — ?) — український радянський діяч, секретар Житомирського і Ровенського обласних комітетів КПУ, ректор Ровенського (Рівненського) державного педагогічного інституту.
 Бугайов Степан Сергійович (1914—2012) — радянський військовик, учасник Другої світової війни.

Див. також 
 Бугаєв

Примітки